Munro puede referirse a:

Lugares
 Munro, uno de los barrios en los que se divide el municipio de Vicente López, Buenos Aires.
 Estación Munro, una estación ferroviaria ubicada en el barrio homónimo de Vicente López.
 Munro (montañismo), una montaña escocesa con una altura por encima de los 910  
 Municipio de Munro (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio estadounidense.

Personas
 Adelina Drysdale Munro, argentina de origen británico.
 Alice Munro, narradora canadiense.
 Burt Munro, entusiasta de la motocicleta neozelandés.
 Burt Munro: un sueño, una leyenda, película basada en la historia de Burt Munro.
Caroline Munro, actriz y modelo inglesa, conocida por su participación en películas de terror y ciencia ficción de las décadas de 1970 y 1980.
 Donnie Munro, músico y político escocés.
 Duncan H Munro, seudónimo de Eric Frank Russell, escritor inglés.
 Gonzalo de Aguilera Munro, aristócrata, terrateniente y capitán del ejército español sublevado en la Guerra Civil.
 Hector Hugh Munro, cuentista, novelista y dramaturgo británico.
 Hugh Munro, montañero escocés.
 Lochlyn Munro, actor canadiense.
 Thomas Munro, soldado y estadista escocés.
 William Munro, militar y botánico inglés, cuya abreviatura de autor ee Munro.
 Munro Chambers, actor canadiense.
 Munro S. Edmonson, lingüista y antropólogo estadounidense.
 Munro Briggs Scott, botánico inglés.